Het Kompas (Zoetermeer) - kerkgebouw
 Het kompas - kunstwerk in Amsterdam